ООС — многозначное сокращение:
 ООС — особенность-ориентированное сканирование, способ измерения рельефа поверхности в сканирующей зондовой микроскопии.
 ООС — охрана окружающей среды.
 ООС — отрицательная обратная связь в электронике.
 ООС — Операция объединённых сил.